Příjmení Kammel nosí více významných osobností:

 Antonín Kammel (1730–1788) – český houslista a hudební skladatel
 Bernhard Kammel (* 1962) – rakouský filmový režisér, producent, kameraman a spisovatel
 Leo Kammel (1885–1948) – rakouský architekt
 Wilibald Franz Kammel (1879–1953) – rakouský pedagog a psycholog